Bakulan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bakulan, Boyolali, by, 
 Bakulan, Purbalingga, by, 
 Bakulan, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar